K1, K 1 eller K-1 kan avse:

 K1 – en tävlingsklass i enmanskajak, se kanotsport
 K1 – en stridsvagn som används av de sydkoreanska landstridskrafterna
 K-1 – en tävlingsform där deltagare från olika kampsportsdiscipliner deltar
 Pyramiden K1 (också känd som Ku 1 och som Ku. 1), El-Kurru, Egypten

Svenska kavalleriförband 1806-2000
 K 1 – svenskt kavalleriregemente 1806–1927, se  Livgardet till häst
 K 1 – svenskt kavalleriregemente 1928–1949, se  Livregementet till häst (det yngre)
 K 1 – svenskt kavalleriregemente 1949–2000, se  Livgardets dragoner
 K 1 – ovan tillhörande före detta regementsbyggnad på Östermalm i Stockholm, se Livgardets Kavallerikasern

Noter